Municipio de Leaf River puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Leaf River (condado de Wadena, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Wadena.
 Municipio de Leaf River (condado de Ogle, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Ogle.